Bürg ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Bürg (Kronach), Ortsteil von Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Bürg (Neuenstadt am Kocher), Ortsteil von Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Bürg (Oberpöring) mit Burgstall Bürg, Landkreis Deggendorf, Niederbayern
 Bürg (Rattenkirchen), Ortsteil von Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Bürg (Titting), Ortsteil von Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Bürg (Vilsbiburg), Ortsteil von Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Bürg (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bürg (Winnenden), Ortsteil von Winnenden, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Bürg (Gemeinde Bürg-Vöstenhof), Ortschaft in der Gemeinde Bürg-Vöstenhof, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Bürg SG, Ortsteil der Gemeinde Eschenbach SG, Kanton St. Gallen, Schweiz, siehe Eschenbach SG

Berg:
 Bürg (Schwäbische Alb) (806,5 m), Berg am Albtrauf über Häringen, Stadt Weilheim an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Bürg steht auch für:
 Bürg (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond

Bürg ist der Familienname folgender Personen:
 Tobias Bürg (eigentlich Johann Tobias Bürg; 1766–1835), österreichischer Astronom

Siehe auch
 Alte Bürg
 Burg (Begriffsklärung)